Johannes XI. ist der Name folgender Personen:

 Johannes XI. (Papst) († 935), Papst
 Johannes XI. (Konstantinopel), Johannes XI. Bekkos (–1297), Patriarch von Konstantinopel (1275–1282)
 Johannes XI. (Alexandria), koptischer Patriarch von Alexandria (1427 bis 1452)